Карми () — фамилия еврейского происхождения. Известные носители:

 Карми, Дов (1905—1962) — израильский архитектор;
 Карми, Лиор (род. 1975) — израильская гребчиха-байдарочница.